"Planeta Adormecido" é um filme de 50 minutos,adaptado de um livro  de Ana Zanatti com o mesmo nome editado pela D. Quixote, co -produzido pela RTP 2 e MOLA , com o apoio financeiro da Caixa Geral de Depósitos.

Em 2009 Ana Zanatti foi convidada pelo Teatro da Trindade ( Cucha Carvalheiro era ,então, a Diretora ) para adaptar e encenar  o seu livro "Planeta Adormecido" para peça teatral. Informada pela autora ( que colaborava com o Gabinete de Programas Infantis e Juvenis da RTP 2) sobre este evento, Teresa Paixão, responsável pelos Programas Infantis e Juvenis da RTP, propôs uma colaboração e Ana Zanatti criou a peça tendo em conta a projeção de desenho animado como parte integrante da história. Em Outubro de 2009 entendeu-se que o Teatro da Trindade  não reunia as condições para que isto fosse possível e a RTP assumiu a produção de um evento de Natal , a ocorrer num teatro no Natal de 2010 , cujo conteúdo era uma peça de teatro, da autoria e encenada por Ana Zanatti e uma projeção em desenhos animado produzida pela MOLA.

Ana Zanatti re -escreveu várias vezes o guião, tendo em conta as diferentes necessidades de produção e João Gil compôs 13 canções  que serviriam o musical.Luciano Ottani da MOLA  refez vários bonecos e a RTP promoveu um casting onde concorreram cerca de 120 atores.O jurados desse casting foram Ana Zanatti Marta Lapa , João Gil, Rui Baeta e ,ao piano, Ruben Alves.Deste casting foram escolhidos os atores : Catarina Guerreiro,Cheila Lima, Daniela Onis, Ines Nogueira,Joana Campelo, Rita Cruz, Bruno Huca , Jonas Lopes, ,  José Lobo , Luis Gaspar e  Sérgio Praia.

A primeira equipa artística deste projeto,para além de Ana Zanatti e João Gil, incluia ainda Marta Lapa ( coreógrafa e assistente de encenação ), Ana Vaz ( cenógrafa)  Marta Anjos, ( figurinista), Marinel ( assistente de cenografia ) ,Rui Baeta ( Direção de Voz ),Paulo Sabino ( iluminação). O  Cinema São Jorge acolheria o evento.

   
Tratava-se de uma produção muito ambiciosa que teve quase tantos percalços como o filme "E Tudo o Vento Levou"!A primeira "baixa" da equipa foi Marta Anjos ,figurinista, que foi substituida por Bernardo Monteiro, que também deixou o projeto antes do  fim  ainda que alguns dos fatos que criou tenham sido utilizados no filme.Marta Lapa também se afastou e foi substituida na função de coreógrafa por Jean -Paul Buchieri e na de assistente de encenação por Daniel Gorjão.

Perante uma série de contratempos, em Setembro de 2010 e a quatro meses da data prevista para a estreia da peça , Teresa Paixão - responsável pelo projeto perante a RTP 2 - propôs à autora / encenadora  , Ana Zanatti, o fim da peça de teatro e a produção de um filme musical para estrear na mesma altura. Ana Zanatti aceitou a proposta , a direção da RTP 2 - Jorge Wemans era o diretor e Paula Moura Pinheiro sub-diretora - aceitaram também a mudança e começou um outro processo , o da produção de um filme, o primeiro filme de longa metragem musical  infantil , o 6º filme adaptado de um livro de uma autora portuguesa viva  ao cinema,o primeiro produzido em croma. 

Os efeitos do fim da peça de teatro foram complicadissimos. Ana Zanatti preferiu não se envolver no filme. Daniel Gorjão, Rui Baeta, Ana Vaz , Marinel e Paulo Sabino não ficaram incluídos, porque as necessidades de um filme são diferentes. No meio da gravação das canções com João Gil,Jonas Lopes informou a produção de que ía gravar um CD e o seu produtor musical não queria que ele cantasse no CD do Planeta Adormecido, saiu do projeto e foi substituido ,às pressas, por Pedro Leitão que ,no filme, foi dobrado por José Lobo e Cheila Lima também não entrou porque entretanto foi apurada para o elenco de um filme caboverdiano.

Entre os dia 12 de Outubro e 16 de Dezembro 2010 ( dia da estreia do filme no cinema) , a RTP 2 e a MOLA montaram um novo processo de produção para concretizar um filme feito em croma , imagem real e pequenos momentos de desenho animado,solucionaram problemas financeiros, a Direção Comercial  da RTP negociou  um apoio financeiro significativo da Caixa Geral de Depósitos em troca da emissão de nove pequenas histórias de Natal produzidas por Patricia Vasconcelos,produziram o CD com a editora Ovação,  geriram relações com os atores , obviamente desconfortáveis com a mudança de situação ,concretizaram os telões para o anuncio do cinema, chegaram a acordo com a SPA sobre os direitos de autor de  Ana Zanatti  e compensaram financeiramente os que ficaram de fora.

No dia 16 de Dezembro de 2010 o Planeta Adormecido foi estreado no cinema São Jorge pelas 19.30h.

No dia 25 de Dezembro de 2010 foi exibido na RTP 2, às 14.00h.

Mas a maior  originalidade do Planeta Adormecido é que , entre tantos problemas,num dia de  desespero os produtores recorreram aos serviços de um cartomante para obter a resposta à pergunta " Isto vai correr bem?" pelo que  se tornou provavelmente o único filme português que tem um cartomante na ficha técnica.

Filmes de Portugal de 2010
Filmes em língua portuguesa